4-й официальный Кубок мира ФИФА по пляжному футболу - прошел с 17 июля по 27 июля 2008 года на пляжах города Марсель, Франция. Первый официальный Кубок мира ФИФА по пляжному футболу, прошедший не в Бразилии.

Команды 
16 команд с 6 континентов квалифицировались на Чемпионат Мира по пляжному футболу 2008 года.

Азиатская зона 
  ОАЭ
  Япония
  Иран

Африканская зона 
  Камерун
  Сенегал

Южно-Американская зона 
  Аргентина
  Бразилия
  Уругвай

Океанийская зона 
  Соломоновы Острова

Европейская зона 
  Португалия
  Россия
  Италия
  Испания

Северно, Центрально-Американская и Карибская зоны 
  Сальвадор
  Мексика

Команда хозяев чемпионата 
  Франция

Групповая стадия 
Игры групповой стадии начинаются 17 июля 2008 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Матчи 1/4 финала

Матчи 1/2 финала

Матч за третье место

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры

Судьи

Африканская зона

Азиатская зона

Европейская зона

Североамериканская зона

Южноамериканская зона

Ссылки 
 Пляжный футбол на сайте FIFA 

2008
Спорт во Франции в 2008 году